w biologii
 chimera – w genetyce, organizm zbudowany z komórek różniących się genetycznie
 chimery – niejednoznaczna nazwa zwyczajowa ryb zrosłogłowych, stosowana przez różnych autorów w odniesieniu do:  
 wszystkich zrosłogłowych (Holocephali)
 rzędu chimerokształtnych (Chimaeriformes) 
 rodziny chimerowatych (Chimaeridae) z rzędu chimerokształtnych
 chimera (chimera pospolita, przeraza, Chimaera monstrosa) – gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny chimerowatych 
 chimera – w paleontologii, określenie taksonu opisanego na podstawie skamieniałości dwóch gatunków, przy domniemaniu ich pochodzenia od przedstawicieli jednego gatunku

 inne

 Chimera – mityczny potwór
 Chimera – miejsce aktywne geotermicznie w Turcji
 „Chimera” – czasopismo literackie wydawane w latach 1901–1907
 Chimera – album grupy muzycznej Mayhem

 zobacz też
 Chimaira – zespół muzyczny

Przypisy